Der Schach-Weltpokal 2009 (offiziell: FIDE World Cup 2009) fand vom 20. November bis 15. Dezember in Chanty-Mansijsk, Russland, statt. Der Gewinner, Boris Gelfand erspielte sich das Recht, am Kandidatenturnier zur Schachweltmeisterschaft 2012 teilzunehmen.

An dem Turnier, das im Pokal-System ausgetragen wird, nahmen 128 der besten Spieler der Welt teil.

Qualifikation 
Die Liste der teilnahmeberechtigten Spieler stellt sich wie folgt zusammen:

 Der amtierende Schachweltmeister: Viswanathan Anand.
 Die vier Halbfinalisten des Weltpokals 2007: Gata Kamsky, Alexei Schirow, Magnus Carlsen, Sergei Karjakin
 Die amtierende Schachweltmeisterin: Alexandra Kostenjuk
 Die Juniorenweltmeister von 2007 und 2008: Ahmed Adly und Abhijeet Gupta
 20 Spieler mit den höchsten Elo-Zahlen; hierzu wurde der Durchschnitt der Listen vom Juli 2008 und Januar 2009 genommen: Wesselin Topalow, Wassyl Iwantschuk, Alexander Morosewitsch, Wladimir Kramnik, Teimour Radjabov, Péter Lékó, Lewon Aronjan, Dmitri Jakowenko, Shakriyar Mamedyarov, Alexander Grischtschuk, Pjotr Swidler, Boris Gelfand, Michael Adams, Ruslan Ponomarjow, Wang Yue, Vugar Gashimov, Jewgeni Alexejew, Leinier Domínguez, Étienne Bacrot und Vadim Milov
 46 Spieler von den europäischen Qualifikationsturnieren
 23 Spieler von der Europameisterschaft 2008: Gabriel Sarkissjan, Jan Gustafsson, Tomi Nybäck, Maxime Vachier-Lagrave, Laurent Fressinet, Ioannis Papaioannou, Emil Sutovsky, Ilia Smirin, Viktor Bologan, Sergey Tiviakov, Erwin l’Ami, Boris Gratschow, Jewgeni Najer, Pawel Tregubow, Dmitri Andreikin, Alexander Chalifman, Sergei Wolkow, Sergej Movsesjan, Dusko Pavasovic, Viktor Láznička, Sachar Jefymenko, Wolodymyr Baklan und Jurij Kryworutschko
 23 Spieler von der Europameisterschaft 2009: Tigran L. Petrosjan, Gadir Guseinov, Rauf Mamedov, Arkadij Naiditsch, Georg Meier, Baadur Dschobawa, Ivan Sokolov, Friso Nijboer, Mateusz Bartel, Liviu-Dieter Nisipeanu, Constantin Lupulescu, Alexander Motyljow, Wladimir Malachow, Jewgeni Tomaschewski, Artyom Timofejew, Nikita Witjugow, Ernesto Inarkiew, Boris Sawtschenko, Michail Kobalija, Konstantin Sakajew, Sanan Sjugirow, David Navara und Serhij Fedortschuk
 19 Spieler von den amerikanischen Qualifikationsturnieren
 1 Spieler von der Panamerika-Meisterschaft 2008: Jaan Ehlvest
 6 Spieler vom Continental Absolute 2009: Diego Flores, Gilberto Milos, Fidel Corrales Jiménez, Julio Ernesto Granda Zúñiga, Alexander Shabalov, Alexander Ivanov
 5 Spieler von der US-Meisterschaft 2009: Hikaru Nakamura, Alexander Onischuk, Yury Shulman, Varuzhan Akobian, Robert Hess
 1 Spieler von der Kanadameisterschaft 2009 Jean Hébert
 2 Spieler vom Zonenturnier 2.3: Lázaro Bruzón und Eduardo Iturrizaga
 2 Spieler vom Zonenturnier 2.4: Rafael Leitão und Alexandr Fier
 2 Spieler vom Zonenturnier 2.5: Iván Morovic und Andrés Rodríguez Vila
 19 Spieler von den asiatischen Qualifikationsturnieren
 10 Spieler von der Asienmeisterschaft 2009: Surya Shekhar Ganguly, Zhou Weiqi, Yu Yangyi, Yu Shaoteng, Lê Quang Liêm, Rogelio Antonio jr., Hou Yifan, Chanda Sandipan, Krishnan Sasikiran, Abhijit Kunte
 1 Spieler vom Zonenturnier 3.1: Mohamad al-Sayed
 1 Spieler vom Zonenturnier 3.2: Jha Sriram
 2 Spieler vom Zonenturnier 3.3: Darwin Laylo und Wesley So
 2 Spieler vom Zonenturnier 3.4: Farruch Amonatow und Anton Filippov
 2 Spieler vom Zonenturnier 3.5: Wang Hao und Zhou Jianchao
 1 Spieler vom Zonenturnier 3.6: David Smerdon
 6 Spieler von der Afrikameisterschaft 2009: Khaled Abdel Razik, Bassem Amin, Essam El Gindy, Mohamed Ezat, Walaa Sarwat, Aimen Rizouk
 6 durch den FIDE-Präsident Nominierte: Ray Robson, Vladislav Tkachiev, Ehsan Ghaem Maghami, Fabiano Caruana, Iwan Tscheparinow und Yannick Pelletier
 4 durch das örtliche Organisationskomitee Nominierte

Setzliste 
Sofern nicht anders vermerkt trugen alle Spieler den Großmeistertitel. Die Zahl hinter dem Namen steht für die Elo-Zahl, die der jeweilige Spieler zu Beginn des Turniers aufwies. Folgende Spieler lehnten eine Teilnahme ab: Anand, Carlsen, Topalow, Aronjan, Kramnik, Leko, Adams, Nakamura und Ni Hua. Von diesen sind Anand, Topalow und Aronjan bereits für das Kandidatenturnier oder die Weltmeisterschaft qualifiziert; Carlsen, Kramnik, Nakamura, Adams und Ni spielen vom 7. bis 15. Dezember bei den London Chess Classic.

, 2758
, 2758
, 2754
, 2750
, 2748
, 2739
, 2739
, 2736
, 2736
, 2734
, 2729
, 2723
, 2719
, 2719
, 2719
, 2718
, 2718
, 2715
, 2708
, 2708
, 2707
, 2706
, 2700
, 2697
, 2696
, 2695
, 2695
, 2694
, 2692
, 2689
, 2682
, 2680
, 2677
, 2676
, 2672
, 2671
, 2668
, 2666
, 2666
, 2664
, 2664
, 2664
, 2662
, 2655
, 2654
, 2653
, 2653
, 2653
, 2652
, 2652
, 2652
, 2652
, 2651
, 2645
, 2644
, 2643
, 2642
, 2642
, 2640
, 2640
, 2637
, 2636
, 2634
, 2631
, 2629
, 2629
, 2628
, 2628
, 2626
, 2625
, 2624
, 2624
, 2623
, 2623
, 2622
, 2621
, 2620
, 2619
, 2619
, 2618
, 2615
, 2612
, 2612
, 2607
, 2606
, 2606
, 2606
, 2605
, 2605
, 2603
, 2603 (AS)
, 2603
, 2602
, 2602
, 2596
, 2591
, 2590
, 2589
, 2588
, 2583
, 2578
, 2574
, 2572
, 2567, IM
, 2562
, 2561
, 2553
, 2552
, 2551
, 2539
, 2533, IM
, 2529
, 2527
, 2525
, 2522
, 2516
, 2508
, 2504
, 2501
, 2500
, 2497, IM
, 2493
, 2484
, 2472, IM
, 2469, IM
, 2420, IM
, 2405, IM
, 2404, IM

Ergebnisse, Runden 1–4

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Ergebnisse, Runden 5–7 

Finale, 10. Dezember bis 14. Dezember
Nach vier Partien mit klassischer Bedenkzeit stand es unentschieden, es folgten vier Schnellpartien, und, als es noch keinen Sieger gab, vier Blitzpartien.

Weblinks

Einzelnachweise 

2009
Schachwettbewerb in Chanty-Mansijsk
Weltpokal